Nops maculatus  — вид мелких пауков рода Nops из семейства . Южная Америка: Венесуэла, Панама. Длина около 8 мм.
Вид Nops maculatus был впервые описан в 1893 году французским арахнологом Эженом Симоном (1848—1924). Таксон Nops maculatus включён в состав рода Nops MacLeay, 1839 вместе с Nops coccineus, Nops sublaevis, Nops mathani, Nops nitidus Simon, 1907 и другими видами.

См. также 
 Caponina longipes

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Nops maculatus.
 World Spider Catalog : Nops maculatus Caponiidae (en)
 Фотография Caponiidae на americanarachnology.org

Nops
Животные, описанные в 1893 году
Паукообразные Центральной Америки
Таксоны, описанные Эженом Симоном